Тягачёв — фамилия; имеет женскую форму Тягачёва.
 Тягачёв, Алексей Александрович (род. 1965) — российский военнослужащий, Герой Российской Федерации, полковник.
 Тягачёв, Леонид Васильевич (род. 1946) — российский государственный и спортивный деятель, почётный президент Олимпийского комитета России.